Kranjska Gora (gemeente), gemeente in het noordwesten van Slovenië
 Kranjska Gora (plaats), plaats en wintersportcentrum in deze gemeente